Davenport puede referirse a:

Lugares 
En 
Distrito electoral de Davenport
En 
Davenport (Toronto)
Davenport (distrito electoral)
Davenport (distrito provincial electoral)
En 
Davenport (Mánchester)
En 
Davenport (California)
Davenport (Dakota del Norte), municipio
Davenport (Dakota del Norte), ciudad
Davenport (Florida)
Davenport (Iowa)
Davenport (Nebraska)
Davenport (Nueva York)
Davenport (Oklahoma)
Davenport (Washington)

Otros usos 
Davenport Longport
Davenport College
Davenport University
Davenport (banda)
Davenport Locomotive Works
Davenport diagram
Lindsay Davenport, tenista estadounidense.
Madison Davenport, actriz estadounidense.